Мошево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мошево — деревня в Толочинском районе Витебской области.

Россия 
 Мошево — деревня в Краснокамском районе Пермского края.